Antonio Rodríguez Martínez, puede referirse a:

Toño Martínez, futbolista español.
Antonio Rodríguez Martínez (el tío de la tiza), músico español.